Le colonne della società (Pillars of Society) – film del 1916 diretto da Raoul Walsh
 Pillars of Society – film del 1920 diretto da Rex Wilson